Llau, barranquet sec i curt o llit per on rodola l'allau (Pirineu)
 Alta Ribagorça: 
 Llau del Bosc, a l'antic terme de Benés, administrativament del terme pallarès de Sarroca de Bellera.
 Llau Fonda (Sapeira), a l'antic terme de Sapeira, administrativament del terme Pallars pallarès de Tremp.
 Llau de l'Hortella, a l'antic terme de Sapeira, administrativament del terme pallarès de Tremp.
 Llau dels Puials, als antics termes d'Espluga de Serra i de Sapeira, administrativament del terme pallarès de Tremp.
 Llau de la Torre, a l'antic terme d'Espluga de Serra.
 Alt Urgell:,
 Llau de Benavarre, al terme municipal de Montferrer i Castellbò.
 Pallars Jussà: 
 Llau dels Alberons, al terme municipal de Sant Esteve de la Sarga.
 Llau de l'Ancantra, curs fluvial de Castell de Mur.
 Llau del Caragol, als termes municipals de Talarn i de Tremp.
 Llau del Castelló, al terme municipal d'Abella de la Conca.
 Llau dels Castellots, al terme municipal de Llimiana.
 Llau del Cóm, al terme municipal de Gavet de la Conca.
 Llau de la Coma del Torn, al terme municipal de Llimiana.
 Llau de Comatorta, al terme municipal de Gavet de la Conca.
 Llau del Cornàs, al terme municipal de Conca de Dalt.
 Llau d'Encua, al terme municipal de Castell de Mur.
 Llau de les Esplugues, al terme municipal de la Pobla de Segur.
 Llau de la Font, al terme municipal de Conca de Dalt.
 Llau de la Font de la Parra, al terme municipal d'Abella de la Conca.
 Llau de Font Gotellera, al terme municipal d'Isona i Conca Dellà.
 Llau del Gassó, al terme municipal d'Abella de la Conca.
 Llau de la Gavarnera, al terme municipal de Conca de Dalt.
 Llau de Gelat, al terme municipal de la Pobla de Segur.
 Llau del Goteller, al terme municipal de Conca de Dalt.
 Llau de la Grallera, als termes municipals de Castell de Mur i de Sant Esteve de la Sarga.
 Llau Gran, al terme municipal de Conca de Dalt.
 Llau de Granollers, al terme municipal de Llimiana.
 Llau dels Homes Morts, al terme municipal de Sant Esteve de la Sarga.
 Llau de l'Hoste, al terme municipal de Sarroca de Bellera.
 Llau del Jou, al terme municipal d'Abella de la Conca.
 Llau dels Juncs, al terme municipal d'Isona i Conca Dellà.
 Llau de Llavaneres, al terme municipal de la Torre de Cabdella.
 Llau de les Llongues, al terme municipal d'Abella de la Conca.
 Llau de Mallunys, al terme municipal de Gavet de la Conca.
 Llau de la Mata, al terme municipal de Tremp.
 Llau de Montibarri, al terme municipal de Tremp.
 Llau de Perauba, al terme municipal de Conca de Dalt.
 Llau de Queralt, al terme municipal de la Pobla de Segur.
 Llau del Rial, al terme municipal de Tremp.
 Llau del Rial Roi, al terme municipal de Sant Esteve de la Sarga.
 Llau de Ries, al terme municipal de Tremp.
 Llau de Rodelló, al terme municipal de Castell de Mur.
 Llau del Romeral, al terme municipal de Castell de Mur.
 Llau dels Sabarissos, al terme municipal de Talarn.
 Llau de les Salades, al terme municipal de Tremp.
 Llau de Salitó, al terme municipal de Sant Esteve de la Sarga.
 Llau de Sant Feliu, al terme municipal de la Torre de Cabdella.
 Llau de Sant Pere (Cellers), prop del poble de Cellers (Castell de Mur).
 Llau de Segan, al terme municipal de Conca de Dalt.
 Llau del Serrat Estret, als termes municipals de Gavet de la Conca i Llimiana.
 Llau del Tapó, als termes municipals de Talarn i de Tremp.
 Llau dels Tolls, al terme municipal de Conca de Dalt.
 Llau de la Torroella, al terme municipal de la Torre de Cabdella.
 Llau del Valentí, al terme municipal de Llimiana.
 Llau de Vall d'en Pere, al terme municipal d'Isona i Conca Dellà.